Синьогу́б — українське прізвище.

Персоналії 
 Олег Синьогуб (* 1989) — український футболіст, захисник.
 Сергій Синьогуб (1851—1907) — російський поет, народник.

Українські прізвища